Mauro Ramiro Milano (Buenos Aires, 18 de Janeiro de 1984) é um futebolista profissional argentino, milita no Royal Pari.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Iraklis FC